Zrínyi Ilona Gimnázium (Győr)
  Zrínyi Ilona Gimnázium (Miskolc)
  Zrínyi Ilona Gimnázium (Nyíregyháza)